Đulijano ima više značenja:
 Đulijano, bivši jugoslovenski muzičar

 Đulijano (Areco)
 Đulijano di Leče
 Đulijano (Potenca)
 Đulijano (Salerno)